Shivute ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Shivute (* 1963), namibischer Richter
 Sackey Shivute (* 1965), namibischer Boxer